SMC puede referirse a:

Servicio Meteorológico de Cataluña
Santa Monica College
 Su Majestad Católica, tratamiento protocolario de los reyes y reinas de España.
Su Majestad Cristianísima, tratamiento protocolario del rey de Francia.
Suzuki Motor Corporation
Supreme Military Council, gobierno de Ghana entre 1975 y 1979.
Swiss Management Center, corporación suiza.
Siglas en esloveno del Partido de Miro Cerar (Eslovenia).